Карицкий — украинская и белорусская фамилия.

 Карицкий, Александр Осипович (1816—1873) — русский художник.
 Карицкий, Константин Дионисьевич (1913—2002) — партизан, Герой Советского Союза.
 Карицкий, Сергей Демьянович (1913—1944) — кавалерист, Герой Советского Союза.